Boldizsár József (1823–1878) cigányzenész, fordító
 Boldizsár József (1846–1923) katolikus plébános